Dieser Artikel behandelt die Jamaikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Jamaika nahm zum ersten Mal an der Endrunde teil. Jamaika qualifizierte sich durch den Sieg per Elfmeterschießen im Spiel um Platz 3 des CONCACAF Women’s Gold Cup 2018 und ist die erste karibische Mannschaft bei der WM der Frauen. Sie konnten sich damit 20 Jahre nach den Männern, die erstmals an der WM 1998 in Frankreich teilnahmen, ebenfalls qualifizieren. Jamaika und Europameister Niederlande benötigten die meisten Spiele (12) um sich zu qualifizieren.

Qualifikation 
Als Qualifikation für die Mannschaften der CONCACAF diente der CONCACAF Women’s Gold Cup 2018, bei dem sich die beiden Finalisten und der Drittplatzierte direkt für die WM qualifizieren konnten und der Viertplatzierte die panamerikanischen Playoffs gegen den Dritten der Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen 2018 erreichen konnte. Jamaika musste sich dafür in zwei Runden qualifizieren. Zunächst traf die Mannschaft bei einem Turnier im Mai 2018 in Haiti auf den Gastgeber sowie Guadeloupe und Martinique. Nach einem 13:0 gegen Guadeloupe und einem 3:0 gegen Martinique reichte ein 2:2 gegen die Gastgeberinnen um aufgrund drei mehr erzielter Tore die zweite Runde zu erreichen. In dieser hatte Jamaika Ende August/Anfang September 2018 Heimreicht und Gegner waren die Mannschaft von Antigua und Barbuda, Bermuda, Kuba sowie Trinidad und Tobago. Hier reichte es einen der drei ersten Plätze zu belegen um am Gold Cup teilzunehmen. Jamaika konnte den Heimvorteil nutzen und gewann alle vier Spiele. Als Sieger der Karibik-Zone reiste die Mannschaft zum Turnier in die USA. Hier traf die Mannschaft auf Costa Rica, Kanada und Kuba. Im ersten Spiel wurde gegen Kanada mit 0:2 verloren. Danach gelang ein 1:0-Sieg gegen Costa Rica, Teilnehmer der letzten WM. Durch das anschließende 9:0 gegen Kuba wurde der zweite Gruppenplatz belegt. Damit stand Jamaika zum zweiten Mal nach 2006 im Halbfinale, verlor dort aber mit 0:6 gegen Gastgeber USA. Im Spiel um Platz 3 trafen die Jamaikanerinnen auf Panama, das sich in seiner Gruppe den zweiten Platz durch ein 2:0 gegen den früheren WM-Teilnehmer Mexiko gesichert hatte, im Halbfinale gegen Kanada aber mit 0:7 unterging. Nach 90 Minuten stand es 1:1, so dass  es zur Verlängerung kam. In dieser gelang beiden Mannschaften ein Tor, womit die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Hier verschossen zwei Spielerinnen aus Panama, wogegen es auf Seiten der Jamaikanerinnen keinen Fehlschuss gab und Jamaika das Elfmeterschießen mit 4:2 gewann. Jamaika konnte sich damit erstmals und als erste karibische Mannschaft überhaupt für die WM-Endrunde qualifizieren.

Beste Torschützin war Khadija Shaw mit 19 Toren, davon 16 in der Qualifikation für den Gold Cup, die damit auch beste Torschützin aller Mannschaften war, die an der WM teilnehmen wollten. Jody Brown gelangen insgesamt sechs Tore, mit vier Toren war sie aber beste jamaikanische Torschützin beim Gold Cup. Insgesamt steuerten 14 Spielerinnen mindestens ein Tor zu den insgesamt 53 Toren bei.

Erste Qualifikationsrunde 

|}

Alle Spiele in Port-au-Prince (Haiti)

Zweite Qualifikationsrunde 

|}

Alle Spiele in Kingston (Jamaika)

Women’s Gold Cup 
 Vorrunde

|}

Alle Spiele im H-E-B Park in Edinburg (Vereinigte Staaten)

 Halbfinale

 Spiel um Platz 3

Vorbereitung 
Am 1. und 4. März 2019 spielten die Jamaikanerinnen in Kingston bzw. Montego Bay gegen Chile, das sich ebenfalls erstmals für die WM-Endrunde qualifiziert hat. Das erste Spiel wurde mit 1:0, das zweite mit 3:2 gewonnen. Am 7. April spielten die Reggae Girlz in Durban 1:1 gegen die Südafrikanerinnen, die sich auch zum ersten Mal für die WM qualifiziert haben. Am 19. Mai gewannen die Reggae Girlz mit 3:1 gegen Panama. Auch Schottland, gegen das die Jamaikanerinnen am 28. Mai in Glasgow mit 2:3 verloren, konnte sich erstmals für die WM qualifizieren.

Kader 
Am 22. Mai wurde die ersten 22 Spielerinnen für den ersten jamaikanische WM-Kader der Frauen vorgestellt. Die frühere US-U23-Spielerin Havana Solaun wurde als 23. Spielerin nach Genehmigung der FIFA am 23. Mai nachnominiert. Jamaika hat als einzige Mannschaft einen Kader ohne eine Spielerin, die in einer heimischen Liga spielt. Am 6. Juni wurde Kayla McCoy, die sich im Spiel gegen Schottland am Knie verletzte, durch Mireya Grey ersetzt.

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Jamaika aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 4 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit auf Deutschland oder Gastgeber Frankreich treffen. Aufgrund des Modus konnte sie aber nicht auf Weltmeister USA oder Kanada treffen. Jamaika wurde der Gruppe C mit Australien, Brasilien und Italien zugelost.

Gegen Brasilien gab es bisher  ein Spiel, das bei den Panamerikanischen Spiele 2007 mit 0:5 verloren wurde. Gegen Australien und Italien hat Jamaika bisher ebenso wenig gespielt wie gegen andere Mannschaften der AFC und UEFA.

Einzelnachweise 

Jamaika
2019